Виктор Логинович Ханкин (? — , Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния) — русский , доктор медицины; автор ряда научных трудов.

Биография

Место и дата рождения Виктора Логиновича Ханкина неизвестны. О его детстве информации практически не сохранилось, прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны; известно лишь, что Ханкин был старшим ординатором Санкт-Петербургской Обуховской больницы. 
 

Кроме того В. Л. Ханкин известен, как один из основателей Обуховского благотворительного общества; он помещал в столичных журналах много статей и заметок по гигиене и, среди прочего, напечатал в газете «Голос», сотрудником которой он состоял почти со дня её основания, ряд статей по исследованию причин развития тифозной эпидемии, по народному здравию и по улучшению санитарных условий Санкт-Петербурга. 

Согласно отзывам современников, как эти статьи его, так и статьи о Прибалтийском крае обнаруживают в нём не только специалиста по гигиене, но и публициста. Также он писал статьи и по общим вопросам. 

Виктор Логинович Ханкин умер 9 июня 1875 года в городе Санкт-Петербурге.

Примечания 

Доктора медицины
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены